Świątniki steht für folgende Dörfer in Polen:

in der Woiwodschaft Großpolen:
 Świątniki (Mosina), Dorf in der Gmina Mosina, Powiat Poznański
 Świątniki (Rzgów), Dorf in der Gmina Rzgów, Powiat Koniński

in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Świątniki (Obrazów), Dorf in der Gmina Obrazów, Powiat Sandomierski
 Świątniki (Wodzisław), Dorf in der Gmina Wodzisław, Powiat Jędrzejowski

in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Świątniki (Lubraniec), Dorf in der Gmina Lubraniec, Powiat Włocławski
 Świątniki (Piotrków Kujawski), Dorf in der Gmina Piotrków Kujawski, Powiat Radziejowski

in der Woiwodschaft Łódź:
 Świątniki (Pabianice), Dorf in der Gmina Pabianice, Powiat Pabianicki
 Świątniki (Wolbórz), Dorf in der Gmina Wolbórz, Powiat Piotrkowski

in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Świątniki (Sobótka), Dorf in der Gmina Sobótka, Powiat Wrocławski
 Świątniki (Trzebnica), Dorf in der Gmina Trzebnica, Powiat Trzebnicki

Siehe auch:
 Świątniki Dolne
 Świątniki Górne
 Świątniki Małe
 Świątniki Wielkie